Ага́вовые () — подсемейство однодольных растений семейства . Ранее рассматривалось как отдельное семейство Agavaceae.

Представители подсемейства распространены по всему свету, но большей частью в тропиках и субтропиках Южной и Северной Америки, преимущественно в регионах с аридным климатом.

Ботаническое описание 
Представители подсемейства — деревья либо крупные корневищные травянистые растения. Древовидная форма агавовых, как и других древовидных спаржевых, обусловлена не первичным (как у голосеменных и двудольных), а вторичным ростом стебля. Листья собраны в розетки: у древесных видов — в верхушечные, у травянистых — в прикорневые. Листья жёсткие либо мясистые, на верхушке обычно колючие.

Цветки обоеполые, с простым трёхмерным околоцветником, собраны в крупные метельчатые соцветия. Формула цветка: .

Плод — обычно коробочка, изредка — ягода (у некоторых видов юкки)

Использование 
Листья и сердцевина растений некоторых видов агавы и юкки являются сырьём для получения сока, из которого производятся различные спиртные напитки: текила, пульке, пиво. Многие виды агавы — сырьё для получения волокна. , более известный под названием тубероза, является одним из наиболее важных эфиромасличных растений в мировой флоре. Многие виды подсемейства — популярные декоративные растения.

Роды 
Подсемейство Агавовые включает 28 родов и около 550—600 видов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Agavaceae на http://delta-intkey.com
 Agavaceae in the Flora of North America
 Die Agaven

Агавовые